Чуписонора има више значења:

 Чуписонора (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Чуписонора (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику